Вулиця Технічна — назва вулиць у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.

Вулиця Технічна — вулиця у місті Запоріжжі.
 Вулиця Технічна — вулиця у місті Івано-Франківську.
 Вулиця Технічна — вулиця у місті Кривому Розі.
 Вулиця Технічна — вулиця у місті Львові.
 Вулиця Технічна — вулиця у місті Новомосковську.
 Вулиця Технічна — вулиця в селі Підбірці, Пустомитівського району, Львівської області.
 Вулиця Технічна — вулиця у місті Рівне.
 Вулиця Технічна — вулиця в селі Рованці, Луцького району, Волинської області.
 Вулиця Технічна — вулиця у місті Сарни.
 Вулиця Технічна — вулиця у місті Ужгороді.
 Вулиця Технічна — вулиця у місті Харкові.

Вулиці